Flugplatz Oldenburg steht für folgende Flugplätze: 

 Flugplatz Oldenburg-Hatten, Verkehrslandeplatz bei Oldenburg (ab 1963)
 Fliegerhorst Oldenburg, ehemaliger Militärflugplatz in Oldenburg (1933–1993)